Дивізія А 1991—1992 — 74-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1992—1993 як переможець Кубку Румунії 1991—1992.
2. Після закінчення сезону клуб Плоєшті змінив назву на Петролул.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1991—1992
Румунія
Румунія
1991 у румунському спорті
1992 у румунському спорті